«Ну, здра́вствуй, Окса́на Соколо́ва!» — фильм режиссёра Кирилла Васильева. Премьера фильма в России состоялась 8 марта 2018 года.

Сюжет 
Молодой человек по имени Илья получает работу ведущего на «Мужском радио». Он отмечает это событие на вечеринке. Однако на следующий день после вечеринки он понимает, что у него пропал голос. Для того, чтобы исправить подобную ситуацию доктор делает ему укол в голосовые связки, но когда Илья оказывается возле микрофона и выходит в эфир, то начинает говорить женским голосом. После этого Илья пытается вернуть голос и продолжить работу на радиостанции.

В ролях 
 Виктор Добронравов — Илья «Наган» Попов
 Валентина Мазунина — Оксана Соколова
 Алексей Базанов — Глеб
 Борис Дергачёв — Кирилл
 Сергей Бурунов — Анатолий Иванович, доктор
 Линда Лапиньш — Нонна
 Александр Стефанцов — продюсер радиостанции
 Николай Шрайбер — режиссёр радиостанции
 Алексей Медведев — звукорежиссёр радиостанции
 Игорь Гаспарян — Ираклий Вахтангович
 Константин Гацалов — коллектор Николай
 Виктория Рунцова — Барби
 Гурам Баблишвили — Сергей PR
 Сергей Лавыгин — капитан полиции
 Максим Дромашко — лейтенант
 Юрий Лопарёв — бомж
 Марина Богатова — покупательница
 Юлия Сулес — Анжела
 Александра Верхошанская — медсестра
 Юлия Зимина — корреспондент телекомпании
 Даниил Вахрушев — «Амбал16», хейтер станции «Мужское радио»

Озвучивание
 Александра Верхошанская — женский голос Ильи Попова''

Производство 
Идея фильма принадлежит режиссёру Кириллу Васильеву, так как однажды он потерял голос. Картина основана на короткометражном фильме Кирилла Васильева с тем же названием, который вышел в 2016 году. Короткометражный фильм получил гран-при фестиваля «Короче», а также специальный диплом «Кинотавра» и был номинирован на премию «Золотой орёл» в категории «Лучший короткометражный фильм».

Съёмки фильма проходили в Москве. При съёмке полнометражного фильма часть актёрского состава сменилась. В саундтреке присутствуют музыкальные композиции таких групп, как «Ленинград», «Би-2» и «Приключения Электроников».

Награды 
 Приз зрительских симпатий кинофестиваля «Золотой Феникс» (2018)

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. Борис Иванов поставил фильму 6 баллов из 10, написав, что он напоминает ранние работы братьев Фаррелли. Также критик отметил, что фильм получился «не уморительным, не выдающимся, но довольно весёлым и очень бойким».

Примечания 

Фильмы-драмы
Фильмы России 2018 года
Кинокомедии России
Кинокомедии 2018 года
Фильмы на русском языке